Äijänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Äijänsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,37, long 24,32), 
 Äijänsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,51, long 24,30), 
 Äijänsaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Äijänsaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Äijänsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,26, long 23,61), 
 Äijänsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,16, long 23,73), 
 Äijänsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,06, long 24,64), 
 Äijänsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,24, long 26,00), 
 Äijänsaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland), 
 Äijänsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,64, long 23,69), 
 Äijänsaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar